Курай (тюрк.) — башкирський і татарський музичний духовий інструмент типу флейти.
 Курай — рід рослин родини Амарантові.
 Курай туполистий (Salsola mutica) — рослина, занесена в Червону книгу Вірменії.
 Курай модриновий (Salsola laricina) — вид рослин родини Амарантові (Amaranthaceae).